Новочерку́тино — село Добринского района Липецкой области России. Центр Новочеркутинского сельсовета.

География 
Стоит на правом берегу реки Плавицы; здесь через неё переброшен автомобильный мост. На противоположном берегу находится деревня Слава. На юге к Новочеркутину примыкает деревня Архиповка; сегодня это фактически единый населённый пункт.

История 
В 1770-х годах владелец соседних селений Пушкино и Сергеевка князь Николай Иванович Салтыков купил здесь землю и поселил на более 80 крестьянских семей из села Черкутино Владимирской губернии. Новое селение стало Новочеркутино. Под таким названием оно упоминается в документах 1782 года.

Накануне отмены крепостного права владельцем села был Юрий Николаевич Голицын.

В селе располагалось родовое имение «Салтыки». Интересные описания об имении оставила дочь Ю. Н. Голицына — Елена Юрьевна, в замужестве Хвощинская. Голицын приглашал в имение художника Виаля для написания картины хора.

Находилась почтовая станция выдачи всякого рода корреспонденции на проселочном тракте.

В селе располагалось волостное правление.

1890 — в селе открыта богадельня.

Население

Известные уроженцы 
 Цаплин, Алексей Иванович (1913—1985) — полный кавалер ордена Славы.

Достопримечаельности

Объекты культурного значения 
 Ансамбль усадьбы (I пол. XIX в.):
1) дом усадебный 

2) флигель

3) сад
 Усадьба (II пол. XIX в.) 1) дом усадебный 2) сад

Транспорт 
От Новочеркутина идёт прямое шоссе к районному центру поселку Добринка.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Добринского района
Утраченные усадьбы России